Леон Девос (; 17 января 1896,  коммуна Ардойе, провинция Западная Фландрия, Бельгия — 23 апреля 1958,  коммуна Ардойе, провинция Западная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1919-1927 годах. Победитель классических однодневных велогонок Льеж — Бастонь — Льеж (1919), Тур Фландрии (1922), однодневной велогонки Чемпионат Фландрии (1924).

Достижения 

 1919
 1-й Льеж — Бастонь — Льеж
 2-й Чемпионат Фландрии
 1920
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1922
 1-й Тур Фландрии 
 1923
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1924
 1-й Чемпионат Фландрии
 1-й De Drie Zustersteden
 8-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1927
 2-й GP Pascuas
 3-й Circuit de la Vienne

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Девос, Леон на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии